Міська траса Монте-Карло ( «Коло Монако, Монакське коло») — одна з найвідоміших трас у автоперегонах, регулярно використовується для гонок у Формулі-1 (Гран-прі Монако), гонок GP2, F3000, Формули Renault, розташована у Монте-Карло (Монако). 

Трасу прокладено по дорогах загального користування, які перекриваються на період проведення Гран-прі. 

У автоперегонах траса використовується з 1929 року.

У сезоні 2007 року — це єдина міська траса в календарі Формули-1. 

У календарі чемпіонату світу присутня з сезону 1950 року щорічно (з перервою в 1951-1954 роки).

Переможці Гран-прі Монако на трасі Монте-Карло

Повороти
 1 Sainte Devote — поворот названо в честь церкви, що знаходиться поряд з трасою
 2 Beau Rivage
 3 Massanet
 4 Casino — казино
 5 Mirabeau Haute
 6 Fairmont Hotel — раніше Grand Hotel, ще раніше Lowe’s, до нього - Station  
 7 Mirabeau Bas
 8 Portier
 9 Tunnel — тунель    
 10-11 Nouvelle Chicane  
 12 Tabac
 13 Louis Chiron
 14 Pischine (Swimming Pool) - басейн
 16 La Rascasse
 17 Anthony Noghes — поворот названо в честь засновника Гран-прі Монако

Посилання
 Онлайн Гран-прі Формули 1  (рос.)
 Сайт Гран-при  (англ.)
 Розміщення на Google Maps (англ.)
 Сайт Автомобильного клубу Монако  (франц.)
 Характеристика та історія траси (рос.)

Траси Формули-1
Гран-прі Монако